AUXeCAP est un logiciel de calcul chaudronnerie pour les équipements sous pression créé en novembre 2013 par Artelia Digital Solutions.

Il a succédé à SICAP créé en 1983 et remplacé par SICAPnet au début des années 2000 .

Principe 
Contrairement aux calculs par la méthode des éléments finis (plus générale), le logiciel effectue un dimensionnement piloté par formules à base d'études empiriques pour vérifier la résistance mécanique d'un équipement sous pression.

Fonctionnalités 
Bien que développé à l'origine pour répondre aux exigences du code français de construction des appareils à pression non soumis à la flamme CODAP, il permet aujourd'hui de concevoir des équipements conforme au Boiler and Pressure Vessel Code de l'ASME ainsi qu'au code européen EN 13445.

L'utilisateur conçoit un équipement sous pression soit grâce à un assistant soit par assemblage d'éléments de base (enveloppes cylindrique ou conique, fonds bombés, assemblages boulonnées, etc.). Il dispose de nombreux catalogues dimensionnels d'éléments standards pour simplifier l'information des composants. L'accès à plusieurs sources de données de caractéristiques mécaniques de matériaux permet une évaluation directe des contraintes admissibles et la modélisation rapide d'un équipement conforme aux réglementations.

Le logiciel effectue le prédimensionnement dynamique des éléments pour leur résistance aux situations de pression et compose un rapport détaillé de conformité aux codes de référence en fonction des différents cas d'études de l'équipement :

 situations de pressions de services, d'épreuve et exceptionnelles,
 supportage, levage,
 efforts extérieurs,
 neige, vent, séisme,
 fatigue.

Evolution du logiciel 
SICAP a d'abord fonctionné sur des calculateurs Hewlett Packard HP 85 programmé en Basic en 1983. Il a ensuite été porté sur les premiers PC sous MS-DOS avant d'être adapté à Windows puis d'intégrer de premiers services en ligne sous le nom SICAPNet. 

Il est finalement réécrit et transformer en un service Web de calcul pour bénéficier d'une distribution continue par internet des révisions relatives aux évolutions des codes de références et également pour satisfaire les nouvelles exigences en matière de sécurité informatique et protection des données.

Références

Voir aussi

Article connexe 

 Code de construction des appareils à pression non soumis à la flamme

Liens externes 
SICAP, SICAPNet, AUXeCAP histoire d’un logiciel de chaudronnerie
 Site officiel
 Site de l'éditeur (Artelia Digital Solutions)
  Distributeur CETIM (Centre technique des industries mécaniques)
  Dossier d'étude d'un appareil à pression de BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle (CRCI)

Logiciel propriétaire
Logiciel pour Windows
Logiciel de calcul mécanique
Chaudronnerie
Produit lancé en 1983